Raf de Gregorio (Wellington, 20 de maio de 1977) é um futebolista profissional neozelândes, meia, milita no YoungHeart Manawatu.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Wellington
Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Bohemian FC
Futebolistas do Clyde Football Club
Futebolistas do Helsingin Jalkapalloklubi